

Patronymes
 Babacar Niang (1930-2007 ), homme politique sénégalais ;
 Babacar Niang (1958- ), athlète sénégalais ;
 Babacar Niang (1969-), artiste contemporain sénégalais ;
 Babacar Niang (1991-), joueur de basket-ball français ;

Voir aussi